Европско првенство у кошарци 1939. је било треће међународно кошаркашко такмичење организовано под окриљем ФИБА. Одржано је  у Каунасу у Литванији. На такмичењу су учествовале Естонија, Финска, Француска, Мађарска, Италија, Летонија, Литванија и Пољска. Литванија је освојила прво мест, Летонија друго, а Пољска треће место.

Турнир 
Први пут на овом такмичењу сви тимови били су у једној групи. Сваки тим одиграо је по једну утакмицу са свим осталим тимовима. За победу добијала су се 2 бода, а за пораз 1 бод. Коначан пласман одређен је на основу ових бодова.

Резултати 
1. коло:

2. коло:

3. коло:

4. коло:

5. коло:

6. коло:

7. коло:

Табела 
Тимови који су имали исти број бодова били су рангирани према међусобном сусрету.

Коначан пласман

Спољашње везе 

 ФИБА Еуробаскет 1939
 Шампионат 1939 (-{Eurobasket.com}-)

Европска првенства у кошарци
Кошарка у Литванији
Спорт у 1939.
Каунас